Le tournoi de tennis d'Auckland 2004 s'est déroulé du 12 au 19 janvier.

Fait marquant 
 C'est la première fois que Rafael Nadal atteint la finale d'un tournoi professionnel en simple.
 Le Slovaque Dominik Hrbatý remporte le tournoi en simple face à Rafael Nadal. Il s'impose pour la seconde fois après son titre en 2001 et empoche ainsi son  ATP.
 En double, Mahesh Bhupathi et Fabrice Santoro s'imposent face à Jiří Nováket Radek Štěpánek.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2004 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2004
ATP 2004
Sport en Nouvelle-Zélande en 2004
Tennis en janvier 2004